Raymond Durand (1952) – pilota di rally francese
 Raymond Durand (1945) – politico francese
 Raymond Durand (1908-1989) – calciatore francese